

Cinema
The Measure of a Man – cortometraggio muto statunitense del 1911 prodotto dalla Rex Motion Picture Company
The Measure of a Man – cortometraggio muto statunitense del 1914 diretto da Paul Powell
The Measure of a Man – cortometraggio muto statunitense del 1915 diretto da Joseph De Grasse
The Measure of a Man – film statunitense del 1916 diretto da Jack Conway
The Measure of a Man – film statunitense del 1924 diretto da Arthur Rosson
The Measure of a Man – film statunitense del 2011 diretto da Andrew Waite e Elizabeth Waite
La misura di un uomo (The Measure of a Man) – episodio della seconda stagione di Star Trek: The Next Generation

Musica
The Measure of a Man – singolo di Elton John per il film Rocky V